Elk Mountain ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elk Mountain (North Carolina), im Buncombe County
 Elk Mountain (Wyoming), im Carbon County
Berge in Kanada:

 Elk Mountain (British Columbia), in British Columbia

Berge in den Vereinigten Staaten:

 Elk Mountain (Grand County, Colorado) im Grand County, Colorado
 Elk Mountain (Routt County, Colorado) im Routt County, Colorado
 Elk Mountain (Maryland), in Maryland
 Elk Mountain (Carbon County, Montana) im Carbon County, Montana
 Elk Mountain (Flathead County, Montana) im Flathead County, Montana
 Elk Mountain (Lincoln County, Montana) im Lincoln County, Montana
 Elk Mountain (Madison County, Montana) im Madison County, Montana
 Elk Mountain (Missoula County, Montana) im Missoula County, Montana
 Elk Mountain (Park County, Montana) im Park County, Montana
 Elk Mountain (Sanders County, Montana) im Sanders County, Montana
 Elk Mountain (Sweet Grass County, Montana) im Sweet Grass County, Montana
 Elk Mountain (Nevada), in Nevada

 Elk Mountain (San Miguel County, New Mexico) im San Miguel County, New Mexico
 Elk Mountain (Pitchfork Canyon, Catron County, New Mexico) im Catron County, New Mexico
 Elk Mountain (Telephone Canyon, Catron County, New Mexico) im Catron County, New Mexico

 Elk Mountain (Oregon), in Oregon
 Elk Mountain (Clallam County, Washington) im Clallam County, Washington
 Elk Mountain (West Virginia), in West Virginia
 Elk Mountain (Teton County, Wyoming), im Teton County, Wyoming
 Elk Mountain (Carbon County, Wyoming), im Carbon County, Wyoming